Renato Tosio (né le  à Wil en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Tosio commence sa carrière professionnelle avec le HC Coire en 1985 après avoir joué depuis l'âge de huit ans avec les équipes junior du club. Il remporte deux championnats de Ligue nationale B et aide son club à rejoindre la Ligue nationale A. Il quitte par la suite Coire en 1987 pour passer quatorze saisons avec le CP Berne, avec qui il remporte quatre titres de champion de Suisse en 1989, 1991, 1992 et 1997. Après que Tosio ait pris sa retraite, le CP Berne retire son numéro 31.

Il établit un record de la ligue en disputant 713 matches consécutifs du  au . Il a également reçu quatre fois le prix de meilleur gardien de but du championnat de Suisse.

Tosio a joué 145 fois pour l'équipe de Suisse, qu'il a notamment aidé à atteindre la quatrième place du championnat du monde de 1992 à Prague.

Tosio est bien connu pour ses habitudes excentriques sur la glace. Avant chaque tir dirigé contre lui, il frappait chacun de ses poteaux avec son bâton avant de se mettre en position ; il avait également pris l'habitude pendant son séjour à Berne de saluer à la fin de chaque match les fans du club en prenant son élan, faisant trois sauts écartés puis un saut périlleux pour conclure; il effectuait ce salut avec son équipement complet de gardien. Ses petits numéros amenèrent les producteurs de l'émission Benissimo à l'inviter à faire un numéro de patinage artistique avec un autre grand gardien suisse, Reto Pavoni (les deux revêtant leur uniforme de gardien), et la célèbre patineuse Denise Biellmann.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1979-1980||HC Coire||LNB||3||123|| ||4,66|| ||0|| ||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1981-1982||HC Coire||LNB||21|||| ||4,24|| ||0|| ||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1982-1983||HC Coire||LNB||37|||| ||3,11|| ||2|| ||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1983-1984||HC Coire||LNB||42|||| ||3,23|| ||2|| ||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1984-1985||HC Coire||LNA||35|||| ||5,51|| ||0|| ||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1985-1986||HC Coire||LNB||36|| || ||3,36|| ||1||0||5|| || ||3,02|| ||0||0
|-
|1986-1987||HC Coire||LNA||26|||| ||4,72|| ||1||4||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1987-1988||CP Berne||LNA||36|||| ||4,11|| ||1||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1988-1989||CP Berne||LNA||36|| || ||2,97|| ||3||1||11|| || ||2,82|| ||0||4
|-
|1989-1990||CP Berne||LNA||26|| || ||2,81|| ||3||0||11|| || ||3,92|| ||0||0
|-
|1990-1991||CP Berne||LNA||36|| || ||2,20|| ||4||2||10|| || ||2,38|| ||0||4
|-
|1991-1992||CP Berne||LNA||36|| || ||2,72|| ||5||4||11|| || ||1,98|| ||1||2
|-
|1992-1993||CP Berne||LNA||36|| || ||3,37|| ||0||34||5|| || ||3,43|| ||0||0
|-
|1993-1994||CP Berne||LNA||36|| || ||2,97|| ||0||2||5|| || ||1,88|| ||2||0
|-
|1994-1995||CP Berne||LNA||36|| || ||3,39|| ||1||2||6|| || ||2,99|| ||0||0
|-
|1995-1996||CP Berne||LNA||36|| || ||2,69|| ||2||10||11|| || ||2,94|| ||0||4
|-
|1996-1997||CP Berne||LNA||46|| || ||3,01|| ||3||0||13|| || ||2,33|| ||2||0
|-
|1997-1998||CP Berne||LNA||40|| || ||3,24|| ||2||0||7|| || ||3,14|| ||0||0
|-
|1998-1999||CP Berne||LNA||45|| || ||3,46|| ||2||2||6|| || ||3,80|| ||0||4
|-
|1999-2000||CP Berne||LNA||45|| || ||2,85|| ||1||4||5|| || ||3,80|| ||0||0
|-
|2000-2001||CP Berne||LNA||44|| || ||2,27|| ||3||6||10|| || ||2,46|| ||0||0

|1982|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||7|| || ||10,76|| || || ||
|-
|1986||||Championnat du monde B||7|| || || || ||0|| ||Promotion
|-
|1987|| Suisse||Championnat du monde||3|| || || || ||0|| ||
|-
|1988|| Suisse||Jeux olympiques||-||-||-||-||-||-||-||
|-
|1989|| Suisse||Championnat du monde B||6|| || || || ||2|| ||
|-
|1990|| Suisse||Championnat du monde B||6|| || ||2,17||91,2||0||0||Promotion
|-
|1991|| Suisse||Championnat du monde||8|| || ||3,86||89,5||0||0||
|-
|1992|| Suisse||Jeux olympiques||7||359|| ||4,01||87,2||0||2||
|-
|1992|| Suisse||Championnat du monde||6|| || ||2,60||87,5||0||0||
|-
|1993|| Suisse||Championnat du monde||6|| || ||4,00|| ||0||2||
|-
|1994|| Suisse||Championnat du monde B||4||180|| ||0,67||96,3||2|| ||Promotion
|-
|1995|| Suisse||Championnat du monde||7|| || || || ||0|| ||
|-
|1997||CP Berne||Ligue européenne de hockey||6|| || ||2,67||92,0|| ||0||Premier tour
|-
|1997|| Suisse||Championnat du monde B||5|| || ||2,40||88,5||1||0||
|-
|1998||CP Berne||Ligue européenne de hockey||6|| || ||3,71||89,3|| ||0||Premier tour

Notes et références 

Naissance en novembre 1964
Naissance à Wil
Joueur international suisse de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Sportif saint-gallois
Joueur du HC Coire
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992